Songji (kinesiska: 松吉, 松吉乡) är en socken i Kina. Den ligger i provinsen Fujian, i den sydöstra delen av landet, omkring 79 kilometer nordväst om provinshuvudstaden Fuzhou.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Fujian
WP:Projekt Kina